Gramschatzer Wald ist ein geographischer Name:

 Gramschatzer Wald, Waldgebiet im Landkreis Würzburg und teils auch im Landkreis Main-Spessart zwischen mittlerem Werntal im Norden und Markt Rimpar im Süden
 Gramschatzer Wald (gemeindefreies Gebiet), gemeindefreies Gebiet im bayerischen Landkreis Würzburg südlich und westlich von Gramschatz; Kerngebiet des gleichnamigen Waldes
 Gramschatzer Wald (Naturraum), Naturraum zwischen mittlerem Werntal im Norden und Würzburg etwas entfernt im Süden, Teil der Wern-Lauer-Platten, die ihrerseits Teil der Mainfränkischen Platten sind